Канижа има више значења:

 , насеље у општини Шентиљ, Словенија
 Канижа (Бебрина), насеље у општини Бебрина, Хрватска
 Канижа (Иванец), насеље у општини Иванец, Хрватска
 Канижа Госпићка, насеље града Госпића, Хрватска
 Велика Канижа, град у жупанији Зала, Мађарска

Види још 
 Кањижа, градско насеље и седиште истоимене општине у Севернобанатском округу, Војводина, Србија
 Општина Кањижа, општинa у Севернобанатском округу, Војводина, Србија